Hydrachna är ett släkte av kvalster. Hydrachna ingår i familjen Hydrachnidae. 

Hydrachna är enda släktet i familjen Hydrachnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hydrachna